Angela's Eyes é uma série de televisão norte-americana que estreou em 16 de julho de 2006 no canal Lifetime, com 13 episódios. A série foi ao ar aos domingos, às 22h. Em 1 de dezembro de 2006, a Lifetime anunciou que a série não seria renovada para uma segunda temporada. 

Em Portugal, a série estreou no canal Fox Portugal em outubro de 2007 e em maio de 2009 no canal TVI, e era emitido às segunda-feiras às 00:00.

História
A série segue a vida de Angela Henson (também conhecida como Angela Anderson), uma agente do FBI que tem o "dom" de saber quando uma pessoa está a mentir, através da leitura da sua linguagem corporal. Depois de uma adolescência "assombrada" pelos erros causados pelos pais, Colin e Lydia Anderson, que se encontram presos após terem sido uns dos melhores espiões dos Estados Unidos, Angela decide dar bom uso ao "dom" da mentira, usando-o para apanhar os mãos da fita.

A agente especial Angela Henson tem a ajuda do parceiro, o Agente Especial Leo Jenkins e da técnica de informática Dozer, colega de universidade e uma das poucas pessoas em quem Angela confia.

Elenco

Principal 

Programas do Lifetime
Programas da FOX Portugal
Séries de televisão de drama dos Estados Unidos
Séries de televisão de drama da década de 2000
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2006
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2006
Programas de televisão em língua inglesa